Whyland steht für:

 F. V. Whyland & Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1914)
 Whyland-Nelson Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1911–1913)